Футбольный клуб «Бриз»:
 Бриз — футбольный клуб из Абакана (Хакасия, Россия).
 Бриз — футбольный клуб из Измаила (Одесская область, Украина).